Брлох може бити:

 Брлох (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Брлох (Чешки Крумлов), насељено мјесто у округу Чешки Крумлов, Јужночешки крај, Чешка Република